Нирукта ():
 Нирукта — одна из шести веданг, исследующая вопросы этимологии и значения слов.
 Нирукта — сочинение древнеиндийского лингвиста Яски, наиболее известный трактат в рамках нирукты.